

Patronyme 
Penn est un patronyme, notamment porté par :

 Arthur Penn (1922-2010), réalisateur américain
 B.J. Penn (1978-), sportif américain
 Chris Penn (1965-2006), acteur américain
 Irving Penn (1917-2009), photographe américain
 Jessie Penn-Lewis (1861–1927), évangéliste galloise
 Joanna Penn (1985-), conseillère politique britannique
 Josh Penn (1984-), producteur de cinéma américain
 Kal Penn (1977-), acteur et producteur américain
 Leo Penn (1921-1998), acteur et réalisateur américain
 Leonard Penn (1907-1975), acteur américain
 Roudy Stanley Penn (1983-), politologue et ambassadeur haïtien
 Sean Penn (1960–), acteur, réalisateur et scénariste américain
 Scoonie Penn (1977-), joueur américain de basket-ball
 William Penn (amiral) (1621-1670), père du suivant, amiral anglais
 William Penn (1644-1718), fils du précédent, colon anglais, fondateur de la Pennsylvanie
 Zak Penn (1968-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain

Toponyme 

 
 Penn, un borough du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Autres 
 est une marque de balle de tennis appartenant à l'entreprise autrichienne Head.
Penn est aussi une abréviation qui désigne l'Université de Pennsylvanie.
 L'Omni William Penn Hotel est un hôtel américain situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais